

Palmarès

Competizioni statali 
 
Vitória: 1995

 
CSA: 1999

 
Avaí: 2010

Competizioni nazionali 

Santo André: 2004

Oita: 2008

 
Al Faisaly: 2020-2021

Altri progetti

Collegamenti esterni